Niemcy:
 Ramberg – dzielnica gminy Bergen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Ramberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße

Norwegia:
 Ramberg – miejscowość

Osoby:
 Johann Daniel Ramberg – austriacki architekt
 Ludwig Ramberg – szwedzki chemik